Janki (Ermland-Mazurië), in het district Gołdap
 Janki (district Grójec) - Mazovië
 Janki (district Pruszków) - Mazovië
 Janki (district Wyszków) - Mazovië
 Stare Janki - Mazovië
 Janki Młode - Mazovië
 Janki (gmina Horodło) - Lublin
 Janki (gmina Hrubieszów) - Lublin
 Janki (Łódź)
 Miłkowice-Janki - Podlachië